Райлэнс, Райланс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Известные носители 
 Райлэнс, Джульет (род. 1979) — английская актриса театра, кино и телевидения.
 Райлэнс, Марк (род. 1960) — британский актёр театра, телевидения и кино, театральный режиссёр и драматург.
  — британский литературовед, декан Высшей школы дополнительного образования Лондонского университета (с 2017).
  (Рональд Райлэнс; 1924—1998) — британский игрок в регбилиг, обладатель Кубка Вызова (1946) в составе клуба «Уэйкфилд Тринити» и Кубка мира (1954) в составе национальной сборной.